Les standards de qualification sont gérés par l'Union européenne de gymnastique (UEG).

Compétitions qualificatives

Pays qualifiés

Notes et références

Liens externes 
  

Qualification
Gymnastique